Toundja peut désigner :

 Toundja, rivière coulant en Bulgarie et en Turquie ;
 Toundja, commune dans la région de Yambol, en Bulgarie ;
 Toundja, stade situé à Yambol (Bulgarie) ;
 FK Toundja 1915, club de football basé à Yambol (Bulgarie) ;
 Toundja 2006, club de football des villages de Yagoda et Toulovo, dans la région de Stara Zagora (Bulgarie) ;
 BK Toundja, ancien nom du club de basketball BK Yambol basé à Yambol (Bulgarie).